Mistrzostwa Świata w Snookerze 1948 (ang. 1948 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1948 roku w Leicester Square Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Fred Davis pokonał Szkota Waltera Donaldsona 84–61.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzem Świata w Snookerze 1948 został Fred Davis, który w meczu finałowym pokonał Waltera Donaldsona 84–61, a zwycięstwo zapewnił sobie już przy stanie meczu 73–52.
 Najwyższy break turnieju to 109 punktów Anglika Freda Davisa.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1948 w sporcie